Outi Petra Maria Kettunen (ur. 8 marca 1978 w Kajaani) – fińska biathlonistka, jej największym sukcesem jest 6. miejsce w sprincie w czasie mistrzostw świata w 1999 roku.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata 

IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta

Puchar Świata

Bibliografia 
 
  

Fińscy olimpijczycy
Fińskie biathlonistki
Ludzie urodzeni w Kajaani
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1978